Флаг муниципального образования Платни́ровское сельское поселение Кореновского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 18 декабря 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3390.

Описание 
«Полотнище зелёного цвета с соотношением сторон 2:3, несущее вплотную к верхнему краю малиновый треугольник одним углом вниз, на котором изображён жёлтый сноп с синей лентой; поверх границ треугольника и зелёной части полотнища воспроизведены бело-жёлтые изображения бунчуков, скрещённые внизу и касающиеся верхнего и нижнего краёв полотнища».

Обоснование символики 
Во флаге языком символов и аллегорий отражены исторические, природные и экономические особенности сельского поселения.

Платнировский курень (ныне станица Платнировская) — один из 38 запорожских куреней, прибывших в 1792—1793 годах в составе Черноморского казачьего войска.

Местом их пребывания в первые две зимы была Тамань. При жеребьёвке мест для поселения Платнировскому куреню досталась территория на реке Кирпили, где в 1794 году началось её обустройство казаками. Платнировский курень, образованный в 1794 году, в 1892 году получил статус станицы.

Зелёный цвет — символ сельского хозяйства, здоровья, природы, жизненного роста.

Малиновый треугольник и жёлтые копья аллегорически указывают на запорожских казаков — первых поселенцев, с оружием в руках осваивавших и обрабатывавших эту землю.

Жёлтый пшеничный сноп — символ урожая, достатка, стабильности, уважения.

Синий цвет ленты, перевязавшей пшеничный сноп, символизирует безупречность и волю.

Примечания